General Carneiro ist der Name folgender Gemeinden:

 General Carneiro (Mato Grosso), Gemeinde im Bundesstaat Mato Grosso, Brasilien
 General Carneiro (Paraná), Gemeinde im Bundesstaat Paraná, Brasilien